Croix Rouge (Étalle), een plaats in de Belgische gemeente Étalle
 Croix Rouge (Frankrijk), een gehucht op de grens van de Franse gemeenten Kwaadieper en Soks
 Croix Rouge (Tourcoing), een wijk van de Franse stad Tourcoing